Lúcio Sálvio Otão, cônsul em 33 e pai do imperador Otão.
 Lúcio Sálvio Otão Ticiano (cônsul em 52), cônsul em 52 e 69 e filho do anterior.
 Lúcio Sálvio Otão Coceiano, cônsul em 82 e filho do anterior.

Desambiguações de antropônimos